Ruhden ist ein deutscher Ortsname:
 Ruhden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Ruda (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Ruhden, 1938 bis 1945 Eisenwerk, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Ruda (Miłki), Ort im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren